Eine Marinehochschule gibt es in:

 Japan, siehe Marinehochschule (Japan) 
 Kroatien, siehe
 Marinehochschule Rijeka
 Marinehochschule Split
 Bulgarien, siehe Marinehochschule Warna